Tahmasebi ist der Familienname folgender Personen:

 Saman Tahmasebi (* 1985), iranischer bzw. aserbaidschanischer Ringer
 Sussan Tahmasebi, Menschenrechtlerin